Canto dos Malditos na Terra do Nunca, abreviado como CMTN, é uma banda brasileira de rock conhecida pela grave voz de sua vocalista Andréa e pelas canções, combinando letras poéticas e guitarras pesadas. O nome da banda é uma dupla homenagem: ao livro "Canto dos Malditos", de Austregésilo Carrano Bueno (que inspirou o filme Bicho de Sete Cabeças); e à "Terra do Nunca" (Neverland) de "Peter Pan" (do autor britânico J. M. Barrie), um mundo imaginário onde a realidade se confunde com a fantasia.

História 
Tudo começou quando Leo Cebola (bateria), que tocava em uma banda de hardcore com Helinho (guitarra), conhece Andréa Martins (vocalista). Andréa faz música desde pequena. “Eu costumava escrever umas coisas e cantava. Quando aprendi a tocar violão, senti necessidade de musicar aquilo que vinha na cabeça.” Da cabeça da vocalista passando por sua voz e direto para as mãos de Leo Cebola, Helinho, Danilo e David, a melodia do Canto dos Malditos na Terra do Nunca nasce inesperada, com vida própria. “Parece que tudo vai sendo gravado na cabeça, no inconsciente, e de repente sai. Tem melodia que chega batendo brutal no peito”, diz Andréa. A banda existe desde 2003. Depois de 2 Eps gravados, abertura para os gringos do Placebo e presença no Banda Antes MTV, a banda finalmente registra sua estréia oficial em estúdio. Em outubro de 2006, é lançado nas lojas pela Warner Music “Canto dos Malditos na Terra do Nunca”. As 12 faixas foram compostas por Andréa (uma delas feita em parceria com Helinho) e produzidas por Carlos Eduardo Miranda e Tomaz Magno. O cd traz as músicas dos dois Eps acompanhadas por mais duas inéditas, sendo uma delas “Descansar”, com participação do irmão de Andréa, Ronei Jorge. As letras sobre um amor maldito, o vocal feminino grave e as microfonias inquietas se juntaram em palcos pelo país, fazendo render a indicação para o prêmio de banda revelação do Video Music Brasil 2006 da MTV, com o clipe de “Olha Minha Cara”. Além da indicação, a audiência da MTV colocou o clipe entre os mais pedidos da programação diária da emissora por mais de três meses. Se em 2006 o Canto dos Malditos fez uma estréia corajosa, sincera e intrigante, 2007 já começa surpreendente. 

Em janeiro desse ano, o CMTN estreou o cd homônimo oficialmente no ciberespaço, com uma Tour Virtual de seis shows no teatro da Rádio Mix. As apresentações foram transmitidas ao vivo pela internet e assistidas por mais de 14 mil internautas. Ainda no mesmo mês, a banda abriu para os canadenses do Simple Plan no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas foi no Festival de Verão de Salvador que o CMTN ouviu suas músicas na voz de mais de 3 mil pessoas. E pra Andréa, qual é a sensação de subir no palco e vivenciar isso? “Fico pensando: nossa, eu fiz essas letras no meu quarto, num momento íntimo, e agora isso tá na boca das pessoas. Eu fiz a música a partir de uma sensação e estou provocando outra nas pessoas, é incrível.” Se fazer dueto com o público é compartilhar uma emoção ao mesmo tempo íntima e coletiva, como foi pra vocalista cantar “Luz dos Olhos” com Nando Reis no Luau MTV? “Não acreditei quando me falaram que ia rolar. Na hora que estávamos contando juntos, senti até um desconforto no começo, pela importância do momento. Depois, não queria mais que a música acabasse.” O CMTN estourou num espaço curto de tempo. Com sabor de princípio cartesiano, Andréa arrisca uma explicação: “Não faço música programada, faço musica porque sinto.” P.S.: “Canto dos Malditos” vem do título do livro escrito por Austregésilo Carrano Bueno, que inspirou o filme “Bicho de Sete Cabeças”. “Terra do Nunca” é o famoso reduto do personagem clássico Peter Pan.

Fim da banda 
Quando a banda foi fundada, eles tinham o objetivo de irem morar em São Paulo. Depois que a banda atingiu um certo sucesso na capital paulista, a inviabilidade da ida para São Paulo acabou por encerrar as atividades da banda em 2007. No fotolog, banda anunciou que cada um iria seguir sua carreira e que todos se dão bem.

Show de Reunião 
No dia 7 de fevereiro de 2012 a banda anuncia um show de reunião com formação original, após 5 anos de sua dissolução. O evento ocorreu no dia 3 de março de 2012, no Groove Bar, em Salvador e a procura por ingressos foi tão grande que uma apresentação extra no dia seguinte foi realizada para contemplar as pessoas que ficaram de fora. Após os dois shows, Leo Cebola sai da banda para residir em São Paulo.

Mais Shows 
No final de 2013 a banda novamente se reuniu para um show em Salvador (BA) com a banda conterrânea Vivendo do Ócio. Em março de 2014, deu-se início à turnê "O Que Te Faz Voltar", homônima à música, que iniciou com shows em cidades do interior do estado da Bahia pelas quais a banda nunca havia passado, como Bom Jesus da Lapa, Caetité, Vitória da Conquista, Camaçari, Jequié, Ilhéus,Teofilândia e Feira de Santana. Na sequência, dois shows em Salvador, sendo um deles no maior festival de rock do calendário da cidade, o Rock Concha, para uma plateia de mais de 5 mil pessoas. Encerraram o ano com shows nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e novamente em Feira de Santana (BA), no Festival Feira Noise.

Retorno 
Em Setembro de 2015, a banda anuncia, em matéria exclusiva na Rolling Stone o retorno definitivo das atividades da banda com o lançamento de um single acompanhado de um videoclipe. O Sol de Lá, primeiro material inédito da banda em 9 anos, alcança números expressivos de visualizações e audições nas plataformas digitais de streaming e figura entre as canções mais "baixadas" do gênero rock em português nos sites de compra de música no Brasil. Para celebrar o momento, a banda saiu em uma turnê pelo Brasil, passando por São Paulo, São José dos Campos, Aracaju, Brasília, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, Recife, Camaçari, Salvador e Feira de Santana.

Para 2016, a banda promete um novo disco, que será lançado no primeiro semestre do ano.

Integrantes 
 Andréa Martins - vocal
 Danilo - guitarra e vocal de apoio
 Helinho - guitarra
 David - baixo
 Léo Cebola - bateria

Discografia

Álbuns de estúdio 
 2006 - Canto dos Malditos na Terra do Nunca
 2017 - Travessia

EPs 
 2003 - Canto dos Malditos na Terra do Nunca 
 2005 - Olha a Minha Cara

Singles 
 Olha Minha Cara (2006)
 Sinta Vontade de Ficar (2007)
 O Sol de Lá (2015)
 À Deriva (2017)

Ligações externas 
 
  

Bandas da Bahia
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas formadas em 2003
Bandas reativadas em 2013